Bernhard Fleckenstein ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Fleckenstein (Soziologe) (* 1940), deutscher Militärsoziologe und Ministerialbeamter
 Bernhard Fleckenstein (Mediziner) (1944–2021), deutscher Virologe